Cellettes ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Cellettes (Charente)
 Cellettes (Loir-et-Cher)